Scott House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Scott House (Kentucky), ID-Nr. 83002800
 Scott House (South Carolina), ID-Nr. 82004797
 Scott House (Hampton County, Virginia), ID-Nr. 99000967
 Scott House (Richmond County, Virginia), ID-Nr. 05001545